Birman je priimek več oseb:
 Mark Jakovlevič Birman, sovjetski general
 Joan Birman, ameriška matematičarka

he:בירמן (פירושונים)